Ла Нуева Хоја има више значења:

 Ла Нуева Хоја (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Нуева Хоја (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику